Бакла́нов — російське прізвище. Жіноча форма — Бакланова.

Відомі носії 
 Бакланов В'ячеслав Михайлович (*1959) — український футболіст, захисник, та український футбольний тренер.
 Бакланов Георгій Андрійович (1881—1938) — російський оперний співак (баритон).
 Бакланов Гліб Володимирович (1910—1976) — радянський військовик, гвардії генерал-майор.
 Бакланов Григорій Ігорович (1994) — український актор.
 Бакланов Григорій Митрофанович (1911—1979) — депутат ВР УРСР 7-9-го скликань, міністр промисловості будівельних матеріалів Української РСР.
 Бакланов Григорій Якович (1923—2009) — російський радянський письменник.
 Бакланов Олег Дмитрович (1932—2021) — радянський державний діяч, перший заступник Голови Ради оборони СРСР.

Жінки 
 Бакланова Алєся Олександрівна (1999—2018) — солдат Збройних сил України, учасниця російсько-української війни.
 Бакланова Тетяна Германівна (* 1972) — українська шахістка, майстер спорту України міжнародного класу, заслужений майстер спорту України.

Див. також 
 Боклан

Російські прізвища